Israel Hands pirate britannique du  ;
Marina Hands (1975 -), actrice française ;
Terry Hands (1941-2020), metteur en scène britannique.
 Tony Hands (1969-), joueur de squash anglais.

Divers 
 Hands Productions est un label indépendant allemand de musique industrielle.
 Hands, groupe de rock progressif originaire du Texas, album éponyme sorti en 1977.

Musique 

 Hands, chanson de la chanteuse japonaise Kumi Kōda sortie en 2005 ;
 Hands, album de la chanteuse britannique Little Boots sorti en 2009 ;
 Hands, chanson du groupe britannique The Ting Tings sortie en 2010 ;
 Hands, chanson de Jewel
 Hands, album des musiciens Dave Holland et Pepe Habichuela sorti en 2010 ;
 Hands, chanson caritative enregistrée par un collectif d'artistes américains sortie en 2016.
 Mr. Hands est un album d'Herbie Hancock sorti en 1980.

Patronyme anglais